Caulophryne är ett släkte av fiskar. Caulophryne ingår i familjen Caulophrynidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Caulophryne